Бори́с Генна́дьевич Бушмелёв () — советский и российский кинорежиссёр-комедиограф, художник.

Биография 
Родился 22 мая 1937 года в Москве в семье художника Геннадия Николаевича Бушмелёва (1903—1970). С детства увлекался рисованием, лепкой.

В 1960 году окончил  и в 1963 году стал студентом режиссёрского факультета ВГИКа. В 1964 году снялся в небольшой роли в фильме «Всё для Вас». Окончил институт в 1969 году (мастерская Л. Кулешова и А. Хохловой), в 1973 году защитил диплом. Был одним из режиссёров киноальманаха «100 грамм для храбрости». В 1976 году написал сценарий мультипликационного фильма «Сон автолюбителя». Снимал как полнометражные, так и короткометражные фильмы. В 2008 году режиссёр принял участие в телефильме о Владимире Басове (из цикла «Человек в кадре»).

Никогда не прекращая рисовать, Бушмелёв был автором многочисленных рисунков в гротесковом стиле, среди которых зарисовки со съёмочной площадки, портреты его учителей и коллег, шаржи. Есть у художника и постмодернистский живописный цикл «Бесконечные игры» (название было взято им у Ю. Трифонова, деревянная скульптура.

Для Бушмелёва пластический образ — ключ к зрительному ви́дению в кино. Бушмелёв-комедиограф сохраняет в своих рисунках иронично-гротескный стиль. В его портретах с юмором показан характер персонажей. Одни портреты — жестовые, передают подвижность, динамику. Другие — созерцательные. Третьи — жанровые: мир портретируемого раскрывает окружающая его среда. Рисунки кинорежиссёров (С. Эйзенштейн, А. Довженко, С. Юткевич, Ф. Феллини и др.) кровно связаны с пластикой. Никакой компьютер, никакой монтаж не могут заменить великолепную культуру рисунка.

В 2002 году в РГГУ прошла выставка «Бесконечные игры».
В 2012—2018 годах состоялись серии выставок «Сто рисунков» Бориса Бушмелёва, а также «Персонажи эпохи».

Бушмелёв умер 21 декабря 2020 года.

Фильмография 
  — Цветик-семицветик (короткометражный)
  — Страдания молодого Геркулесова (короткометражный)
  — «Сто грамм» для храбрости… (новелла «Какая наглость»)
  — Вечерний лабиринт
  — Зудов, вы уволены!
  — Арбатский мотив (телефильм)
  — Наш американский Боря (телефильм)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм